Ottikon kan avse:
 Ottikon bei Kemptthal – ort i kommunen Illnau-Effretikon, Zürich, Schweiz
 Ottikon, Gossau – ort i kommunen Gossau, Zürich, Schweiz